René Janssens (1918-1997), cycliste belge ;
 René Janssens (1921-1993), cycliste belge ;
 René Janssens (1870-1936), peintre belge ;
 René Janssens (né en 1926), joueur de football belge.